Rincón Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rincón Grande, Delstaten Mexiko, ort, Tlatlaya, 
 Rincón Grande, Ixtaczoquitlán, ort, 
 Rincón Grande, Coatzacoalcos, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar